Тугулук — топоним:

 Тугулук — река, Ставропольский край
 Тугулук — село, Грачёвский район, Ставропольский край